Durchschnittssteuersatz steht für:

 Durchschnittssteuersatz (Einkommensteuer), der Prozentsatz des gesamten zu versteuernden Einkommens
 Durchschnittssteuersatz (Steuerstatistik), der Mittelwert der Steuersätze für alle oder eine Gruppe von Steuerpflichtigen in der Steuerstatistik

Siehe auch:
 Effektivsteuersatz